Émile Engel peut désigner :
 Pierre-Émile Engel (1847-1927), chanteur d'opéra français ;
 Émile Engel (1889-1914), coureur cycliste français ;
 Émile Engel (1913-2002), homme politique français.